En , le Comité international olympique compte 105 membres permanents, 45 membres honoraires et 1 membre d'honneur.

Membres

Membres actuels

Membres honoraires

Membre d'honneur

Membres à la création du CIO

Notes et références

Liens externes 
 Site officiel du Mouvement olympique : le CIO

Liste de personnalités